Мала Гора може бити:

 Мала Гора (Преграда), насељено место града Преграде, Крапинско-загорска жупанија у Републици Хрватској
 Мала Гора (Кочевје), насељено место у општини Кочевје у Републици Словенији
 Мала Гора (Зрече), насељено место у општини Зрече у Републици Словенији
 Мала Илова Гора, насељено место у општини Гросупље, централна Словенија, покрајина Долењска
 Мала Црна Гора, насеље у општини Жабљак у Црној Гори